Ražanj est un toponyme qui peut désigner :
Ražanj, une localité de Croatie située dans la municipalité de Rogoznica, comitat de Šibenik-Knin ;
Ražanj, une localité et une municipalité de Serbie situées dans le district de Nišava.